Лоуренсу де Алмейда (; ум. ) — сын Франсишку ди Алмейда, первого португальского вице-короля Индии.

Участвовал в походе 7-й Индийской армады Португалии под руководством своего отца. В 1505 году стал, по-видимому, первым португальцем, приплывшим на Шри-Ланку. Основал там торговую факторию в районе Коломбо.

В 1506 году Лоуренсу ди Алмейда возглавил силы португальцев в битве при Каннануре, завершившейся полной победой португальцев. Однако два года спустя в битве при Чауле португальцы под его командованием потерпели поражение, корабль Лоуренсу ди Алмейда затонул, и сам он погиб.

Португальцы во главе с Франсишку ди Алмейда взяли реванш через год в битве при Диу, разгромив объединенный флот Мамлюкского султаната, Каликута и Гуджарата.

Лоуренсу ди Алмейда посвящены строки в эпической поэме «Лузиады» великого португальского поэта Луиша де Камоэнса.

Примечания 

Путешественники Португалии
Путешественники XVI века
Адмиралы Португалии
Военачальники Португалии
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах